La Cámara Latina de Comercio y Turismo de Barcelona es una organización empresarial sin fines de lucro fundada en 2015 por empresarios de origen latinoamericano que tienen sus negocios en Barcelona. Es una iniciativa del Centro Empresarial para la América Latina con número de CIF:66850785 y que busca la integración total de los emprendedores que han llegado a Cataluña. 
La organización la forman más de mil 400 pequeños y medianos comerciantes que se desarrollan en diversos servicios dentro de la comunidad, entre los sectores están el turismo, restaurantes, servicios de envíos de paquetes, medios de comunicación, hostelería y ocio. La mayoría de sus asociados provienen de países de Sudamérica, como Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá y del resto de Centroamérica y el Caribe.

Según los estatutos de la organización entre sus objetivos están el fomentar la unidad de los emprendedores y empresarios latinoamericanos, ofrecer cursos gratuitos de capacitación y asesoría a los socios en diverso temas como legales y de creación de empleos, de acuerdo a las disposiciones de la legislación de España y la Unión Europea. Esto incluye la búsqueda de acuerdos con otras cámaras para beneficio de la integración, cooperación y solidaridad entre sus miembros y el gremio empresarial local.

Véase también 
 Economía de Cataluña
 Economía de América Latina
 Integración latinoamericana

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Latina de Barcelona
Organizaciones fundadas en 2015
Organizaciones con sede en Barcelona